Murs (Indre)
 Murs (Vaucluse)
ook:
Murs-et-Gélignieux, Ain 
Mûrs-Erigné, Maine-et-Loire